Пізнання — творчий процес отримання та постійного оновлення знань необхідних людині:
 Пізнання (філософія) — сукупність процедур та методів надбання знань про явища та закономірності об'єктивного світу. 
 Пізнання (психологія), когнітивність — термін, що означає здатність до розумого сприйняття та переробки зовнішньої інформації.
 Пізнання (суспільствознавство) — процес людської діяльності, основним змістом якого є відображення об'єктивної реальності в його свідомості, а результатом - отримання нового знання про навколишній світ.

Див. також 
Гносеологія